Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 2020 är en lista över länder som har tagit medalj vid de olympiska sommarspelen 2020 i Tokyo.

Det finns även en lista över individuella vinnare av medaljer i olympiska sommarspelen 2020, listade för varje gren.

Medaljfördelning 
Ländernas placering i listan avgörs av:

 Antal guldmedaljer.
 Antal silvermedaljer.
 Antal bronsmedaljer.
 Bokstavsordning (förändrar dock inte landets ranking).
 
Även ländernas placering utifrån det totala antalet vunna medaljer anges i kolumnen längst till höger. Listan kan sorteras efter vilken kolumn som helst.

Antalet medaljer kan variera mellan olika valörer. I boxning, brottning, judo och taekwondo delas det ut två bronsmedaljer i varje viktklass. Dessutom kan vissa placeringar delas mellan flera deltagare, och samtliga dessa får då medalj.

<onlyinclude>

Källor

2020
Olympiska sommarspelen 2020